Torrita steht für:

 Torrita di Siena, eine italienische Gemeinde in der Provinz Siena der Region Toskana
 Torrita Tiberina, eine italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Rom in der Region Latium